Riley Lynx steht für folgende Automodelle:

 Riley 12/4, Mittelklasse, 1934–1935
 Riley 15/6, obere Mittelklasse, 1934–1938
 Riley 1 1/2, Mittelklasse, 1936–1939